Nüchterlein ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Nüchterlein (1904–1945), Konstrukteur der ersten erfolgreichen Kleinbild-Spiegelreflexkamera, die in Serienproduktion ging
 Maximilian Nüchterlein (1913–1990), deutscher Jurist